Şırnak (provincie), een provincie van Turkije
Şırnak (stad), de hoofdstad van deze provincie
Şırnak (district), een district van deze provincie